Trois navires de la marine allemande ont porté le nom de Danzig, d'après le nom allemand de la ville de Gdańsk :
 le , une canonnière lancée en 1825 par la Marine prussienne ;
 le , le premier bateau à vapeur de la Marine prussienne, lancé en 1851 ;
 le , un croiseur léger de  en service dans la Kaiserliche Marine de 1907 à 1919 ;

Danzig